Коля может иметь значения:

Имя
 Коля — уменьшительная форма имени Николай.

Фамилия
 Коля, Поль — французский стрелок.

Другое
 Коля — чешский фильм, снятый режиссёром Яном Свераком в 1996 году.
 Коля — крохотный ударный кратер в западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.

См. также 
 Колля
 Коля — перекати поле
 Коля, Оля и Архимед